Oceanovih jedanaest (1960.), film
 Oceanovih jedanaest (2001.), film